

Cinema 
 Spellbound (1945), com Ingrid Bergman e Gregory Peck
 Spellbound (2023), com Rachel Zegler e Nicole Kidman

Música 
 Spellbound (álbum de Yngwie Malmsteen)
 Spellbound (álbum de Paula Abdul)
 Spellbound (canção), de Lacuna Coil

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música